Bobek (ang. i szw. Stinky, isl. Pjakkur, fiń. Haisuli) – postać z serii komiksów o Muminkach i jednej książki autorstwa Tove Jansson, oraz seriali animowanych pod tytułem Opowiadania Muminków i Muminki.

Geneza postaci 
Bobek jest małym, brązowym i włochatym stworzeniem, wykreowanym przez Tove Jansson specjalnie z myślą o komiksach o Muminkach. Jego cechą charakterystyczną jest wydzielanie nieprzyjemnego zapachu, skąd wzięła się jego oryginalna nazwa. Po raz pierwszy Bobek został narysowany przez Jansson dla angielskiego czasopisma The Evening News w 1954 roku. W komiksach Bobek został przedstawiony jako postać będąca w stanie zjeść prawie wszystko, łącznie z meblami u Muminków.

Łobuz w Domu Muminków 
Pomimo pojawienia się już w latach 50., Bobek nie wystąpił w żadnej z dziewięciu podstawowych książek o Muminkach, jednak w 1980 roku stał się głównym bohaterem krótkiej książki dla dzieci, zatytułowanej „Łobuz w Domu Muminków” (szw. Skurken i Muminhuset). Bobek został w niej przedstawiony jako „pirat” i towarzysz morskich podróży Tatusia Muminka z młodości, który pewnego wieczoru wkradł się do Domu Muminków i spowodował wielki zamęt, gryząc meble, roznosząc swój smród i powodując ogólny bałagan. W poszukiwanie za intruzem ruszyła między innymi Mała Mi i Muminek. Na końcu książki, po wykryciu sprawcy kłopotów, Tatuś Muminka staje w obronie Bobka. „Łobuz w Domu Muminków” w Polsce został przetłumaczony w 2001 przez Teresę Chłapowską i wydany w „Magazynie Rzeczpospolitej”.

Seriale animowane 
Na ekranie Bobek pojawił się między innymi w polskim serialu animowanym pod tytułem „Opowiadania Muminków” z przełomu lat 70. i 80., jednak określany jest tam przez narratora jako Stinky. Polska nazwa „Bobek” powstała na potrzeby japońskiego serialu „Muminki” z lat 90., gdzie sama postać występuje dosyć często. Serialowy Bobek z japońskiej animacji mieszkał w lesie u podnóża drzewa w Dolinie Muminków. Charakteryzowały go chciwość, samolubność, ciekawskość i złośliwość. Poprzez swoje cechy Bobek sprawiał tam wiele problemów innym mieszkańcom Doliny, dlatego nie był przez nikogo lubiany. Zniszczył między innymi maszynę latająca Migotka. Mimo wszystko Bobkowi daleko jest do czarnego charakteru. W polskiej wersji językowej serialu z 1990 głosu użyczył mu Ryszard Olesiński, w japońskiej Hiroko Maruyama, w szwedzkiej Peik Stenberg, a w fińskiej Matti Ruohola. W polskim dubbingu cechą charakterystyczną dla Bobka był jego sardoniczny śmiech wykreowany przez Olesińskiego.

Zobacz też 

 Too-tiki
 Ryjek
 Hatifnatowie
 Filifionka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Haisuli.svg – rysunek Bobka z fińskiej Wikipedii
 https://www.moomin.com/en/characters/stinky/ – informacje o Bobku
 https://web.archive.org/web/20161005145745/http://www.bookhunter.pl/ksiazka/12745/lobuz_w_domu_muminkow.html
 https://web.archive.org/web/20150518072504/http://moominmania.co.uk/an-unwanted-guest-skurken-i-muminhuset/
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/is/thumb/1/1f/Hrekkur.jpg/250px-Hrekkur.jpg – Bobek z japońskiego serialu animowanego

Postacie z Doliny Muminków